La palabra ramal, puede hacer referencia a:
 Ramal ferroviario, una vía férrea secundaria respecto de la principal, que une ésta con algún punto externo.
 Ramal de acequia o canal, uno de los distintos brazos en que se divide una acequia o canal hidráulico.
El nombre común de la planta '''''Salix atrocinerea.